Dale Weise (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après avoir passé 3 ans avec les Broncos de Swift Current dans la Ligue de hockey de l'Ouest, il est repêché au  par les Rangers de New York au repêchage de la LNH de 2008. En octobre 2011, après avoir passé 3 ans avec le club-école des Rangers, il se joint au Canucks de Vancouver qui l'échangent ensuite le  aux Canadiens de Montréal en retour du défenseur Raphael Diaz.

Le 26 février 2016, il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec Tomáš Fleischmann contre Phillip Danault et un choix de deuxième tour pour le repêchage de 2018.

Le  juillet 2016, alors qu'il est joueur autonome, il signe un contrat de 4 ans avec les Flyers de Philadelphie.  Cependant, le 9 février 2019, les Flyers l'échange aux Canadiens de Montréal en compagnie de Christian Folin en retour de l'attaquant Byron Froese et du défenseur David Schlemko.

Il signe un contrat d’un an pour la saison 2021-2022 avec l’IK Oskarshamn de la Ligue suédoise.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Broncos de Swift Current || LHOu ||53 ||4 ||14 ||18 ||57 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2006-2007 || Broncos de Swift Current || LHOu ||67 ||18 ||25 ||43 ||94 ||6 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2007-2008 || Broncos de Swift Current || LHOu ||53 ||29 ||21 ||50 ||84 ||12 ||7 ||9 ||13 ||20
|- 
|2008-2009 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||74 ||11 ||12 ||23 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||73 ||28 ||22 ||50 ||114 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2010-2011 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||47 ||18 ||20 ||38 ||73 ||5 ||2 ||1 ||3 ||8
|-
|2010-2011 ||Rangers de New York || LNH ||10 ||0 ||0 ||0 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Canucks de Vancouver|| LNH ||68 ||4 ||4 ||8 ||81 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2012-2013 || Tilburg Trappers || Eredivisie || 19|| 22|| 26|| 48|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Canucks de Vancouver || LNH || 40|| 3|| 3|| 6|| 43|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2013-2014 || Canucks de Vancouver || LNH || 44 || 3 || 9 || 12 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Canadiens de Montréal || LNH || 17 || 3 || 1 || 4 || 17 || 16 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
|2014-2015 || Canadiens de Montréal || LNH || 79 || 10 || 19 || 29 || 34 || 12 || 2 || 1 || 3 || 16
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 56 || 14 || 12 || 26 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 15 || 0 || 1 || 1 || 2 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH || 64 || 8 || 7 || 15 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH || 46 ||4 ||4 ||8 ||21 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 42 ||5 ||6 ||11 ||15 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 3 ||1 ||1 ||2 ||2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Canadiens de Montréal || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH || 6 ||3 ||1 ||4 ||2 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Canadiens de Montréal || LNH || 23 || 1 ||4 || 5 || 16 || 5|| 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||27 ||3 ||4 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="16"|
|-
| 2021-2022|| IK Oskarshamn || SHL  ||  || 

| 490 ||54 ||66 ||120 ||339 ||40 ||6 ||5 ||11 ||24

Notes et références 

Naissance en août 1988
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Canadiens de Montréal
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur du Rocket de Laval
Joueur du IK Oskarshamn